Эльфрик () — младший сын короля Кента Витреда из Кентской династии. Вместе с братьями он поделил владения отца в 725 году.

Литература 
 D. E. Greenway, B. F. Harvey, Michael Lapidge (Hrsg.): Gesta Regum Anglorum: The History of the English Kings. General Introduction and Commentary Vol. 2 (Oxford Medieval Texts), Oxford University Press, 1999, ISBN 978-0-19-820682-8.
 John Cannon, Anne Hargreaves: The Kings and Queens of Britain, Oxford University Press, 2009 (2. überarb. Aufl.), ISBN 978-0-19-955922-0
 Barbara Yorke: Kings and Kingdoms of early Anglo-Saxon England, Routledge, London-New York 2002, ISBN 978-0-415-16639-3.
 D. P. Kirby: The Earliest English Kings, London-New York Routledge, London-New York 2000, ISBN 978-0-415-24211-0
 Kelly, S. E. 1995. Charters of St. Augustine’s Abbey Canterbury and Minster-in-Thanet. Anglo-Saxon Charters 4.

Ссылки 
 Эльфрик // Все монархи мира
 Alric 2 // Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE)
 Ealrich  // Foundation for Medieval Genealogy

Кентская династия
Короли Кента VIII века